Bundeswappen steht für:

 Bundeswappen Deutschlands
 das Wappen der Republik Österreich